Якону́р (в переводе с южноалт.: два озера) — село в Усть-Канском районе Республики Алтай. Образует Яконурское сельское поселение.

История 
Основано в 1756 году.

Достопримечательности 
В 2005 году был открыт музей сказителя-кайчы Алексея Калкина. 

На частной территории расположено буддийское культовое сооружение — лотосовая ступа, в 2015 году освящённая главой буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым.

Население

Примечания 

Населённые пункты Усть-Канского района